

Patronymes 
Bilialetdinov (masculin ; ) ou Bilialetdinova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Daniar Bilialetdinov (1985-), footballeur russe.
 Zinetoula Bilialetdinov (1955-), joueur et entraîneur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe